The Woman Who Dared – film del 1911 diretto da Harry C. Mathews
 The Woman Who Dared – titolo inglese di un film italiano con Francesca Bertini (1915)
 The Woman Who Dared – film del 1916 diretto da George E. Middleton
 The Woman Who Dared – film del 1933 diretto da Millard Webb